Estreito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Estreito (ort), Maranhão, Parnarama, 
 Estreito (kommun), Maranhão,

Portugal 

 Estreito (freguesia), Castelo Branco, Oleiros, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar